A Taça dos Campeões Europeus 1968–69 foi a décima quarta edição da Taça dos Campeões Europeus, ela foi conquistada pelo Milan, que venceu o Ajax por 4-1 na final, esse foi o segundo título do Milan.

Foram permitidas as substituições de dois jogadores em qualquer tempo de jogo; Foram introduzidas datas de descanso obrigatório (duas semanas entre os jogos) e jogos fixados às quartas-feiras; A regra do gol fora de casa foi estendida para toda a competição.

O Manchester United, campeão da última temporada, foi eliminado pelo Milan nas semi-finais.

Primeira fase 

|}

Esquema

Segunda fase 

|}

¹ Rapid Viena venceu no número de gols fora de casa.

Quartas de final 

|}

¹ Ajax venceu a terceira partida por 3–0.

Jogos de Ida

Jogos de Volta 
O Milan ganhou 1-0 no total
O Manchester United ganhou 3-0 no total.
Ajax 4-4 Benfica no agregado.
Spartak Trnava ganhou 3-2 no total.

Playoffs

Semifinal 

|}

Jogos de Ida

Jogos de Volta

Final

Artilharia

Ligações externas 
 

1968–69
1968 no futebol
1969 no futebol